Der Rail Club du Kadiogo (RCK) ist ein Sportverein in Ouagadougou (Burkina Faso).

Der 1967 gegründete Verein mit den Farben Orange und Schwarz wurde jeweils dreimal Burkinischer Meister und Sieger des nationalen Pokalwettbewerbs Coupe du Faso. Ursprünglicher Name bis 1989 war ASRAN Ouagadougou. Die Mannschaft trägt den Spitznamen Les Faucons ().

Erfolge 
 Burkinischer Meister: 2005, 2016, 2017, 2022
 Burkinischer Pokalsieger: 1994, 2012, 2016
 Burkinischer Superpokalsieger: 2012

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1980: Der Verein Esperance Tunis zog seine Mannschaft vor dem 1.Spiel zurück.

Burkinischer Fußballverein
Kadiago, Rc
Gegründet 1967